Зарічненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Зарічненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Зарічненська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Зарічненська сільська рада — Львівська область, Жидачівський район
 Зарічненська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Зарічненська сільська рада — Сумська область, Путивльський район
 Зарічненська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район
 Зарічненська сільська рада — Херсонська область, Високопільський район